Sandelingen-Ambacht, een voormalige gemeente
Heerlijkheid Sandelingenambacht